The Masters 2018, ook bekend onder de naam The Unibet Masters vanwege de sponsor Unibet, was de zesde editie van The Masters georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 26 januari tot en met 28 januari. Het toernooi werd gehouden in Milton Keynes. Omdat het een invitatietoernooi was, werd het gewonnen prijzengeld niet opgenomen in de PDC Order of Merit. Titelhouder Michael van Gerwen wist het toernooi voor het vierde jaar op rij te winnen door Raymond van Barneveld in de finale met 11 – 9 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als in 2017 £200,000.

Gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld bestond uit de top-16 van de Order of Merit op 3 januari 2018.

Schema

Darts in 2018
2018